Amerikanische Universität oder American University steht für:

 Amerikanische Universität Afghanistan
 Amerikanische Universität Armenien
 Amerikanische Universität Beirut 
 Amerikanische Universität in Bosnien und Herzegowina
 Amerikanische Universität in Bulgarien
 Amerikanische Universität Dubai
 Amerikanische Universität Girne
 Amerikanische Universität Kiew
 Amerikanische Universität in Kosovo, Teil des Rochester Institute of Technology 
 Amerikanische Universität Kuwait
 Amerikanische Universität Paris
 Amerikanische Universität Rom
 Amerikanische Universität Schardscha
 Arabisch-Amerikanische Universität Dschenin

 American University of Antigua College of Medicine
 American University of Asia
 American University in Cairo
 American University of the Caribbean School of Medicine
 American University of Central Asia
 American University of Iraq – Sulaimani
 American University of London
 American University of Puerto Rico
 American University of Technology im Libanon
 American University of Science and Technology im Libanon
 American University in Washington D.C.